Balfour är namn på en skotsk klan och därmed ett efternamn. 
Den mest kände personen med namnet var brittiske premiär- och utrikesministernministern Arthur Balfour. Namnet Balfour ingår vidare i en rad med geografiska namn.

Personer med efternamnet Balfour

 Arthur Balfour (1848–1930), brittisk pstatsman
 Betty Balfour
 Eric Balfour
 Francis Maitland Balfour
 Gerald Balfour, flera personer
 Gerald Balfour, 2:e earl av Balfour
 Gordon Balfour
 Isaac Bayley Balfour
 John Hutton Balfour

Skotska efternamn
Engelska efternamn